Окте́т ( вісім):
 Перші вісім рядків сонета.
 Група з восьми чоловік чи предметів.

 Інформатика
 Октет (інформатика) — 8 біт (інакше: байт).
 (вкрай рідко)  3-бітове значення.

 Хімія
 8-електронна валентна оболонка, див. правило октету.

 Музика
 Октет (музика):
 Ансамбль 8 музикантів
 Твір, написаний для ансамблю 8 виконавців